A-Town Legend — тринадцатый студийный альбом американского рэпера Pastor Troy, изданный лейблом Siccness.net 13 мая 2008 Производитель носителей: Sonopress Arvato. Звукорежиссёр: Jaz (№ 1-7, 11, 12). Записано на The Kave (№ 1-7, 11, 12) и на Pastor Troy Studios (№ 8-10).

Список композиций

Позиция в чарте

Примечания